Os termos Narnia ou Nárnia podem referir-se a:
 As Crônicas de Nárnia — magnum opus de C.S. Lewis.
 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe — filme baseado no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, da obra "As Crônicas de Nárnia".
 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian — filme baseado no livro Príncipe Caspian, da obra "As Crônicas de Nárnia".
 The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader — filme baseado no livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, da obra "As Crônicas de Nárnia".
 Nárnia — terra mágica e fictícia criada pelo escritor Clive Staples Lewis.
 Nárnia (país) — país da terra fictícia de Nárnia.
 Narnia (banda) — uma banda cristã de power metal da Suécia.
 Narni — uma comuna italiana da região da Umbria, cujo nome romano era Narnia.

Desambiguação